Sunyer I de Barcelona (c. 890 - Sant Pere de Rodes, 950), comte de Barcelona, de Girona (911-947) i comte d'Osona (911-939 i 943-947)
 Sunyer I d'Empúries-Rosselló (?- 848), comte d'Empúries i de Rosselló (834-848)
 Sunyer I de Pallars (? - ~1010), comte de Pallars (948-1010) i comte consort de Ribagorça